Västansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västansjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (23,3 ha)
Västansjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (68,9 ha)
Västansjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (36,9 ha)
Inre Västansjön, sjö i Nordmalings kommun,  (42,3 ha)
Västansjön, Västerbotten, sjö i Bjurholms kommun,  (10,5 ha)
Yttre Västansjön, sjö i Nordmalings kommun,  (61,8 ha)
Västansjön (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (4,29 km²)
Västansjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,01 km²)
Västansjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (46,2 ha)

Se även
Västansjö
Västansjösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn